James Butler, duque de Ormonde puede referirse a dos personajes del mismo nombre y título:

 James Butler, I duque de Ormonde
 James Butler, II duque de Ormonde